Mockturtle steht für:

 Mockturtlesuppe, eine niedersächsische Suppenspezialität
 (8889) Mockturtle, ein Asteroid des Hauptgürtels